1938/39 was het 47ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Het was het laatste volledige seizoen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Everton werd de laatste vooroorlogse landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1938/39